Baumgart:
 Curt Otto Baumgart
 Emílio Henrique Baumgart
 Grupo Otto Baumgart

Desambiguação